Angie Harmon (née en 1972), actrice américaine ;
 Butch Harmon (1943- ), joueur et entraîneur de golf ;
 Claude Harmon (1916-1989), joueur et entraîneur de golf, vainqueur des Masters 1948 ;  
 David P. Harmon (1919-2001), scénariste et producteur américain ; 
 Duron Harmon (1991- ), joueur américain de football américain ;  
 Elise Harmon (1909-), physicienne et chimiste américaine ;
 Elizabeth Harmon, gardienne internationale de rink hockey de l’équipe des États-Unis ;
 Glen Harmon (1921-2007), défenseur de hockey sur glace canadien.
 Heather Harmon (?), actrice de films pornographiques amateurs américaine ;
 Jerome Harmon alias « J-Roc » (?-), musicien et producteur de musique américain ;
 Jillian Harmon (1987-), joueuse néo-zélandaise de basket-ball ;
 John Harmon (1905-1985), acteur américain ;
 Judson Harmon (1846-1927), homme politique américain ;
 Kelly Harmon (1948-), actrice américaine et sœur de la suivante et de Mark Harmon ;
 Kristin Harmon (1945-), actrice américaine et sœur de la précédente et de Mark Harmon ;
 Larry Harmon (1925-), acteur, producteur, scénariste et réalisateur américain ;
 Mark Harmon (1951-), acteur et réalisateur américain et frère de Kristin et Kelly.
 Sydney Harmon (1907-1988), scénariste et producteur américain

Toponymes 
 Harmon, une census-designated place du Dakota du Nord, aux États-Unis
Comté de Harmon, situé dans l'ouest de l'État de l'Oklahoma, aux États-Unis

 Harmon, un village du comté de Lee dans l'Illinois, aux États-Unis.

Homonymie de toponyme